Первоцветные () — подсемейство двудольных растений в составе семейства .

Классификация

Таксономия 
Подсемейство Первоцветные входит в семейство  порядка .

Представители 
Подсемейство включает в себя 9 родов:

Примечания 

 Первоцветные